Sindanghayu (Banjarsari), een bestuurslaag in Indonesië
 Sindanghayu (Beber), een bestuurslaag in Indonesië
 Sindanghayu (Saketi), een bestuurslaag in Indonesië
 Sindanghayu (Takokak), een bestuurslaag in Indonesië